Silves steht für:

 Silves, Stadt im Distrikt Faro, Region Algarve, Portugal
 Silves (Amazonas), Gemeinde im Bundesstaat Amazonas, Brasilien

Silves oder de Silves ist der Familienname folgender Personen:

 Diogo de Silves (15. Jahrhundert), portugiesischer Seefahrer und Entdecker